C8 kan syfta på:

 Citroën C8 – en minibussmodell från Citroën
 Sauber C8 – en sportvagn från Sauber 
 Saturn C-8 – en av saturnusraketerna
 C8 (tunnelbanevagn) – en vagn från Stockholms tunnelbana

Se även 
 8C